

L'ottava stagione della serie televisiva Wandin Valley è stata trasmessa in anteprima in Australia dalla Seven Network nel corso del 1988.

Collegamenti esterni